Герила може да се отнася за:

 Герила (река) в България

 Герила или гериля се употребява в българския език от хора, силно повлияни от английски или от други чужди езици вместо партизанска война. Терминът навлиза в употреба от 1809 г. по време на Испанската война за независимост, идва от испански guerrilla – буквално „малка война“ (умалително от guerra „война“) и означава „група бойци в боесражения от типа близка схватка, битка от този тип“.
 Герила маркетинг

Източници 
  guerrilla, Етимологичен онлайн речник на английския език